Tobies steht für:

 Tobies (Gemeinde Bad Ischl), Ort bei Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Renate Tobies (* 1947), deutsche Mathematik- und Naturwissenschaftshistorikerin

Siehe auch: 
 Tobias, Tobis